Kyynäröjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyynäröjärvi (sumpmark), Nyland, 
 Kyynäröjärvi (sjö), Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar